Kirrikari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kirrikari (ö i Raumo), Satakunta, 
 Kirrikari (ö i Björneborg), Satakunta, 

Robotskapade Finlandförgreningar